Суглобов:
 Суглобов, Александр Михайлович (род. 1982) — российский хоккеист.
 Суглобов, Дмитрий Николаевич (1930—2019) — советский и российский радиохимик.